Сан Хосе де Клоете има више значења:

 Сан Хосе де Клоете (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе де Клоете, Сан Хосе де Клоете 4 (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику